Radja ist der Familienname folgender Personen:

 Dino Radja (* 1967), kroatischer Basketballspieler, siehe Dino Rađa
 Mike Radja (* 1985), US-amerikanischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Raja (Begriffsklärung)